Fulton Street je název několika ulic v USA a v Evropě nesoucích jméno amerického vynálezce Roberta Fultona.

New York 
 Fulton Street (Manhattan)
 Fulton Street (Brooklyn)

New Orleans 
 Fulton Street (New Orleans)

Další ulice nesoucí jméno Robera Fultona 
 Fulton Street (Liverpool)
 Fulton Street (Glasgow)
 Fulton Street (Belfast)
 Fulton Street (San Francisco)
 Fulton Road (Londýn)
 Fulton Blvd (Chicago)
 Fulton Street (Chicago)
 Ulica Roberta Fultona (Gdaňsk)

Jiná označení mající v názvu "Fulton Street" 
 Fulton Street Subway Station, stanice podzemní dráhy v New Yorku
 Fulton Street Medical Centre, soukromá klinika v Glasgow